Hugo Balthazar da Silveira (29 de maio de 1887-) era um professor e político baiano. Diretor do Instituto Baiano de Ensino e presidente da seção Baiana do PST.

Biografia 

Nascido em Salvador, Bahia em 1887. Hugo era filho de D. Magno Balthazar da Silveira e Clara Leal Resende (ambos baianos). Hugo era neto pelo lado paterno de Dr. D. João Balthazar da Silveira, que por sua vez era irmão do ilustre Ministro do Supremo Tribunal Monárquico Francisco Balthazar da Silveira, uma família baiana de tradição da nobreza portuguesa, que abandonou o título de Dom com a proclamação da República do Brasil. 

Já em 1918, o professor Hugo Balthazar da Silveira era líder do movimento grevista dos professores municipais de Salvador.  Tinha um irmão também professor chamado Giraldo Balthazar da Silveira. Por volta do ano de 1932, Hugo era diretor do Instituto Baiano de Ensino. Era casado com Maria José Caldas tesoureira do Conselho de Proteção Feminino da Liga Baiana contra o Câncer. Hugo Balthazar da Silveira foi um professor famoso pela luta em prol dos direitos da classe professoral no estado baiano, o que garantiu-lhe homenagens em ruas e escolas na capital.

Genealogia  

Naturais de Salvador
Nascidos em 1887
Políticos da Bahia